Eberly ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Bob Eberly (1916–1981), US-amerikanischer Sänger
 Janice C. Eberly (* 1962), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Joseph H. Eberly (* 1935), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch 
 Eberli
 Aeberli

Familienname
Englischer Personenname